Шкаба́ра (, ) — белорусская и украинская фамилия. Известные носители:

 Шкабара, Олег Иванович (род. 1983) — белорусский футболист.
 Шкабара, Игорь — один из лидеров Новокузнецкой организованной преступной группировки.

Примечания